Karl Frenzel (scrittore) (1827-1914), scrittore e critico teatrale tedesco
Karl Frenzel (militare) (1911-1996), membro delle SS e membro del personale del campo di sterminio di Sobibór